Villaveza del Agua kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villaveza del Agua (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Villaveza del Agua (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar